Orden har flere betydninger eller specialiseringer:
Orden (biologi) – niveau af klassifikation
Orden (broderskab) – meget lig en forening eller et selskab, f.eks. Den Danske Frimurerorden
Orden (matematik) – i forbindelse med differentialligninger eller gruppeteori
Religiøs orden – en religiøs undergruppering, f.eks. Jesuiterordenen i den romersk-katolske kirke
Orden (struktur) – modsat uorden, rod
Orden (udmærkelse) – en hædersbevisning, f.eks. Dannebrogordenen